Liedebrug (Guangzhou)
 Liedebrug (Haarlemmermeer)
 Fort bij de Liebrug, een fort nabij bovengenoemde brug